

Vlaanderen 
In Vlaanderen is een hoofdweg een weg met een verbindende functie op internationaal niveau. Het hoofdwegennet wordt gevormd door autosnelwegen, maar niet elke autosnelweg is per definitie een geselecteerd als hoofdweg. Een categorie lager zijn de primaire wegen, daarna de secundaire wegen.

Voorbeelden van hoofdwegen in Vlaanderen zijn de R0, R1, A1, A8, de te ontwerpen A102, A11, A12 Antwerpen - Nederland en de te ontwerpen AX Westkapelle - Blauwe Toren. Voorbeelden van primaire wegen zijn de N74, A3 Kraainem-Brussel, A12 Antwerpen - Brussel en de N16 Mechelen - Sint-Niklaas.

Nederland 
 Hoofdweg (Amsterdam), een weg in Amsterdam-West.
 Hoofdweg (Haarlemmermeer), de weg langs de Haarlemmermeerse Hoofdvaart
 Hoofdweg (Rotterdam), een weg in Capelle aan den IJssel en Rotterdam Prins Alexander.
 Hoofdweg (Terschelling), een interlokale weg op Terschelling.

Hoofdweg is de belangrijkste weg in een gebied of tussen twee locaties, bijvoorbeeld een weg door of in Bellingwolde, Blijham, Birdaard, Damwoude, Echtenerbrug, Finsterwolde, Froombosch, Godlinze, Harkstede, Lijnden, Loenen (Gld), Midwolda, Niekerk, Oudemolen, Paterswolde, Rilland, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren, Steenwijksmoer, Taarlo, Wagenborgen, Wedde, Westerlee, Zeegse, Zegveld en verscheidene andere plaatsen.

Zie ook
Dorpsstraat
Hoofdstraat (doorverwijspagina)

Straatnaam